VM i landevejscykling 2012 – linjeløb for kvinder ved VM i landevejscykling 2012 blev afviklet den 22. september i den Limburg, Holland. Løbet var 129 km langt og blev vundet af Marianne Vos, som også vandt verdensmesterskabet i 2006.

Resultat

Eksterne henvisninger 
 Officielle side

Cykelløb for kvinder
Cykelløb i 2012